Коротков () — російське прізвище.

Відомі носії 
 Коротков Анатолій Єгорович (нар. 20 січня 1944) — український хореограф, педагог та громадський діяч, народний артист України.
 Коротков Андрій Вікентійович (3 червня 1954 — 10 лютого 2012) — російський економіст, журналіст та державний діяч, професор. Доктор економічних наук, кандидат економічних наук.
 Коротков Борис Федорович (1927 — 1995) — радянський державний діяч, 1-й секретар Пермського обласного комітету КПРС.
 Коротков Володимир Іванович (9 листопада 1934 — 27 серпня 2016) — архітектор, лауреат Шевченківської премії.
 Коротков Георгій Йосипович (17 листопада 1923 — 21 липня 2001) — український скульптор, майстер декоративно-ужиткового мистецтва.
 Коротков Євген Олександрович (нар. 10 грудня 1987) — російський хокеїст.
 Коротков Іван Іванович (8 травня 1885 — 14 листопада 1949) — радянський державний і партійний діяч.
 Коротков Іван Никонович (1921 — 1959) — радянський кіннотник, Герой Радянського Союзу.
 Коротков Олександр Олексійович (нар. 26 липня 1936) — український радянський діяч.
 Коротков Олексій Васильович (1906 — 16 березня 1945) — радянський діяч органів держбезпеки.
 Коротков Павло Андрійович (нар. 15 грудня 1934) — український учений-фізик.
 Коротков Федір Іванович (12 [25] січня 1905 — 15 квітня 1983) — державний та військовий діяч доби СРСР.

Див. також 
 Тони Короткова — звуки які виникають при зміні потоку крові під дією тиску.
 Короткова — жіноча форма російського прізвища Коротков.
 Кротков — російське прізвище.
Російські прізвища